Алкошети:

 Алкошети — муниципалитет в составе округа Сетубал, Португалия.
 Алкошети — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сетубал.